Сиамотира́н () — род тероподовых динозавров из семейства Metriacanthosauridae, чьи ископаемые остатки найдены в слоях берриасского — барремского ярусов на территории Таиланда. В род включают типовой и единственный вид Siamotyrannus isanensis.

История находки и название 
В 1993 году некто Сомчай Траимвичанон (Somchai Traimwichanon) обнаружил части скелета крупного теропода в разрезе Пху Вианг 9 в Кхонкэне. В 1996 году ,  и Хаййян Тонг назвали и описали типовой вид Siamotyrannus isanensis. Родовое название образовано от устаревшего названия Таиланда — Сиам, с добавлением  [tyrannus] — тиран с отсылкой на предполагаемое отношение к семейству тираннозаврид. Видовое название образовано от тайского слова Isan — северо-восточная часть страны, с отсылкой на место находки — северо-восток Таиланда.

Голотип PW9-1 был обнаружен в формации , которую датируют берриасским — барремским ярусами меловой системы ( назад). Он включает в себя левую половину таза, пять задних спинных позвонков, крестец с пятью крестцовыми позвонками и 13 ближних хвостовых позвонков. В 1998 году к виду отнесли большеберцовую кость и несколько зубов.

Описание 
Сиамотиран был крупным тероподом. Э. Буффето оценил его длину в 6,5 метров при среднем размере тираннозавра в 12 метров. В 2010 году  оценил длину животного в 6 метров, а массу — в полтонны. По оценке Молины-Переса и Ларраменди 2019 года, сиамотиран достигал 10 м в длину при высоте бёдер 2,5 м и массе 1,5 т.

Авторы первоописания определили несколько аутапоморфий — уникальных производных черт, по которым диагностируется таксон: наличие двух вертикальных гребней на подвздошной кости; 2 и 3 крестцовые позвонки поперечно сплющены.

Как становится понятно из названия, изначально предполагалось, что динозавр относится к тираннозавроидам или даже тираннозавридам, хотя из-за отсутствия некоторых первичных тираннозавроидных синапоморфий, определяющих кладу, его положение в ней изначально не являлось достоверным. В результате некоторых филогенетических анализов сиамотирана классифицировали как примитивного карнозавра, а не базального тираннозавроида, при этом окаменелость показывает некоторые особенности, присущие аллозавридам или синрапторидам. В 2012 году группа палеонтологов под руководством Мэттью Каррано восстановила сиамотирана как представителя подсемейства Metriacanthosaurinae.

Кладограмма согласно филогенетическому анализу 2012 года:

Примечания 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1996 году